Mare Nostrum (regió històrica), regió històrica de la mediterrània al temps de l'antiga Roma
 Mare Nostrum (editorial), editorial de llibres
 Mare Nostrum (programa), programa de televisió
 Mare Nostrum (Xaloc), colla sardanista pertanyent al grup sardanista Xaloc
 Esbart Mare Nostrum, entitat del Districte de Sant Andreu de Barcelona
 MareNostrum, supercomputador
 Banc Mare Nostrum, grup bancari amb seu a Madrid